Gozmanyina är ett släkte av kvalster. Gozmanyina ingår i familjen Cosmochthoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Gozmanyina